Борисик — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Борисик, Александр Михайлович (род. 1978) — белорусский футболист.
 Борисик, Василий Иванович (1926—2010) — машинист экскаватора Стародорожского строительно-монтажного управления, Герой Социалистического Труда.
 Борисик, Игорь Викторович (род. 1984) — украинский пловец.
 Борисик, Юлия Михайловна — белорусская самбистка и дзюдоистка, чемпионка Белоруссии по дзюдо.